Voici la liste des pays par densité de population, c'est-à-dire le nombre d'habitants par kilomètre carré de terres émergées. Les superficies considérées incluent les étendues d'eaux intérieures (rivières, lacs, etc).

Statistiques générales 

La plus haute densité de population de tous les temps a été enregistrée en 1959 sur l'ile de Hashima (Japon) avec environ .
Le territoire autonome du Groenland (Danemark) est actuellement celui enregistrant la plus basse densité de population du monde avec environ . Le continent antarctique, généralement non comptabilisé puisque n'ayant pas de population permanente, compte environ  pour , c'est-à-dire .

Densité par pays (1950-2018) 
Les données sont produites par le bureau statistique du département des affaires économiques et sociales de l'Organisation des Nations unies (ONU). Les dépendances et les territoires dont l'indépendance n'est généralement pas reconnue sont indiqués en petit. Les variantes concernant la dénomination des pays peuvent se trouver dans la liste des pays du monde.

Densité par pays (projections 2020-2100) 
Le département des affaires économiques et sociales de l'ONU fait également des projections démographiques jusqu'en 2100 basées sur des estimations faites en 2018.

Articles connexes 
 Densité de population
 Liste des pays par population
 Liste des pays par superficie

Notes et références

Notes

Références 

Densite de population
Mortalité